Pierdonato Cesi (1522-1586) – cardinale col titolo di Santa Barbara, poi dei Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio e poi di Sant'Anastasia; presidente della Legazione di Romagna e legato apostolico di Bologna 
Pierdonato Cesi (1583-1656) – cardinale col titolo di San Marcello; Camerlengo del Collegio Cardinalizio